Лос Љамас има више значења:

 Лос Љамас, Сан Исидро (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Љамас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику